«Невеста любой ценой» — российский комедийный фильм с Павлом Волей в главной роли. Российская премьера фильма состоялась 17 сентября 2009 года.

Сюжет 
Главный герой — удачливый бизнесмен и гениальный сердцеед, хорошо изучивший женскую психологию. Чтобы заслужить повышение по своей службе, он вступает в контакт с опасным бизнесменом с криминальным прошлым, но во время переговоров, не сдержав темперамента, легко соблазняет его подругу, а выходя от неё утром, попадается на глаза шофёру бизнесмена. Теперь ему грозит серьёзная смертельная опасность, если, конечно, он не сумеет обеспечить себе алиби в виде невесты. Любой ценой.

В ролях 
 Павел Воля — Стас
 Максим Костромыкин — Костик
 Любовь Толкалина — Миронова
 Ольга Шелест — Мила
 Александр Самойленко — Трещев
 Виталий Хаев — Чернов
 Оксана Кутузова — Люба Смирнова, девушка Чернова
 Елена Ташаева — Аня
 Мария Шалаева — Карина
 Татьяна Геворкян — Таня
 Алексей Мальков — Сыч
 Наталья Рычкова — Ольга
 Ксения Худоба — Светлана
 Сергей Ларин — друг Карины
 Александра Ребенок — Марина
 Лиана Баранова
 Владимир Малков — Ефимыч
 Миранселла Бричак — девушка в бикини
 Мария Белянская
 Юлия Васильева
 Виталий Возмищев
 Елена Глазкова
 Дарья Зорина
 Дарья Ковалёва
 Александр Колигриф
 Ольга Кравцова
 Антонина Милавкина
 Дарья Никитова
 Виталий Пименов
 Александра Шевченко — Настя
 Шамиль Фагидуллин

Ссылки 

 Официальный сайт фильма
 фильм на сайте KinoTeatr.ru

Рецензии

 
 
 
 
 

Эротические комедии России
Романтические кинокомедии России
Кинокомедии 2009 года
Фильмы России 2009 года
Фильмы Дмитрия Грачёва